Rio Grande bzw. Río Grande (portugiesisch bzw. spanisch: ‚großer Fluss‘) ist der Name folgender Flüsse:

in Argentinien:
 Rio Grande (Córdoba)
 Rio Grande (La Rioja)
 Rio Grande (Mendoza)
 Rio Grande (Patagonien, Provinz Chubut), siehe Río Futaleufú
 Río Grande (Tierra del Fuego), in Chile/Argentinien
 Río Grande de Jujuy

in Bolivien:
 Río Grande (Bolivien)
 Río Grande de Lípez
 Río Grande de Tarija

in Brasilien:
 Rio Grande (Bahia)
 Rio Grande (Brasilien), Minas Gerais, Zufluss des Río Paraná
 Rio Grande (Rio de Janeiro)
 Rio Grande, ehemaliger Name des Rio Potengi
 Rio Grande, Name im Quellgebiet für den Rio Jurubatuba

in Costa Rica:
 Río Grande de Tárcoles

in Guatemala:
 Río Motagua (auch als Rio Grande bezeichnet)

in Guinea-Bissau:
 Rio Grande de Buba (auch Rio Buba oder Bolola River)

in Jamaika:
 Rio Grande (Jamaika)

in Kolumbien:
 Río Grande de la Magdalena, siehe Río Magdalena
 Río Grande (Río Porce)

in Mexiko:
 Río Grande de Santiago, siehe Río Lerma

in Nicaragua:
 Río Grande de Matagalpa

in Peru:
 Río Grande (Peru)

auf den Philippinen:
 Rio Grande de Mindanao

in Portugal:
 Rio Grande (Lourinhã), ein jahreszeitlicher Fluss

in Spanien:
 Río Grande (Lugo)
 Río Grande (Málaga)

in Venezuela:
 Río Grande (Venezuela)

in den Vereinigten Staaten:
 Rio Grande, Grenzfluss zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko

Rio Grande bzw. Río Grande ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 Río Grande (Iruya), Dorf in der Provinz Salta
 Río Grande (San Luis), Dorf in der Provinz San Luis
 Río Grande (Tierra del Fuego), Stadt auf Feuerland

in Bolivien:
 Río Grande (Potosí), Ortschaft

in Brasilien:
 Rio Grande (Rio Grande do Sul), Stadt

in Mexiko:
 Río Grande (Durango)
 Río Grande (Oaxaca)
 Río Grande (Zacatecas)

in den USA:
 Río Grande (New Jersey)
 Río Grande (Ohio)
 Río Grande (Puerto Rico)
 Rio Grande (Texas)
 Rio Grande City

Rio Grande bzw. Río Grande ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:
 Departamento Río Grande, Feuerland, Argentinien
 Rio Grande do Norte, Bundesstaat in Brasilien
 Rio Grande do Sul, Bundesstaat in Brasilien
 Municipio Río Grande, Gemeinde in Zacatecas, Mexiko
 Distrito Río Grande (Arequipa), Peru
 Distrito Río Grande (Ica), Peru
 Rio Grande County, Bundesstaat Colorado, USA
 Republik Rio Grande in Amerika 1840

Rio Grande bzw. Río Grande steht für:
 Rio Grande, Frachtschiff der Rio-Klasse, siehe Rio Negro (Schiff, 1905)
 Rio Grande (Schiff, 1939), Frachtschiff der Belgrano-Klasse
 Rio Grande do Sul (1909), Kreuzer der brasilianischen Marine
 Rio Grande (Film), ein US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1950
 RIO GRANDE Produktion von Eisenbahnfilmen
 Rio Grande Games, einen Spieleverlag
 Rio Grande, ein Song der Schürzenjäger (Band) auf deren Album Homo erectus (1997)
 Rio Grande (Rebsorte), eine Rebsorte
 Rio Grande (Band), eine portugiesische All-Star-Musikgruppe der 1990er Jahre

Siehe auch:
 Denver and Rio Grande Western Railroad, eine ehemalige US-amerikanische Bahngesellschaft